Jhon Jairo Culma (Cali, 17 de março de 1981) é um ex-futebolista colombiano que atuava como volante.

Carreira em clubes
Depois de jogar na liga juvenil de Valle del Cauca e passar pelas categorias de base de América de Cali, Millonarios e , Culma ainda fez testes no  (França) antes de chegar ao Independiente em 1998, se profissionalizando 2 anos depois.

Atuou também no futebol do México, tendo vestido as camisas de Cruz Azul e Cruz Azul Hidalgo, e também defendeu o Brujas (Costa Rica) por uma temporada. Teve passagem destacada em Israel, jogando por Bnei Sakhnin e Maccabi Haifa, clube pelo qual viveu sua melhor fase, vencendo 2 campeonatos nacionais.

Entre 2011 e 2013, Culma defendeu o Brest (França) em 26 jogos. Sem encontrar outro clube para seguir atuando, o volante encerrou a carreira aos 32 anos.

Carreira internacional
Após defender as seleções de base da Colômbia, Culma disputou uma única partida pelo time principal dos Cafeteros, em 2005.

Títulos
Maccabi Haifa
 Campeonato Israelense: 2008–09, 2010–11

Link
 Perfil de Jhon Culma no National Football Teams
 Perfil de Jhon Culma - OGol.com.br

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Maccabi Haifa
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas do Bnei Sakhnin
Jogadores da Seleção Colombiana de Futebol